En el campo de la gestión de residuos , la responsabilidad ampliada del productor (abreviadamente, RAP y, en inglés, extended producer responsibility) es una estrategia para agregar todos los costos ambientales asociados con un producto a lo largo del ciclo de vida del producto al precio de mercado de ese producto.  La legislación de responsabilidad ampliada del productor es una fuerza impulsora detrás de la adopción de iniciativas de remanufactura porque "se centra en el tratamiento de fin de uso de los productos de consumo y tiene el objetivo principal de aumentar la cantidad y el grado de recuperación del producto y minimizar la impacto ambiental de los materiales de desecho ". 

El concepto fue introducido formalmente por primera vez en Suecia por Thomas Lindhqvist en un informe de 1990 al Ministerio de Medio Ambiente sueco .  En informes posteriores preparados para el Ministerio, surgió la siguiente definición: "[EPR] es una estrategia de protección ambiental para alcanzar un objetivo ambiental de disminución del impacto ambiental total de un producto, al hacer que el fabricante del producto sea responsable de la todo el ciclo de vida del producto y especialmente para la recogida, el reciclaje y la eliminación final. 

Pasar la responsabilidad a los productores como contaminadores no es solo una cuestión de política ambiental, sino también el medio más eficaz de lograr estándares ambientales más altos en el diseño de productos.

Definición 
EPR utiliza incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el medio ambiente al responsabilizar a los productores de los costos de gestión de sus productos al final de su vida útil . Este enfoque de política difiere de la administración de productos , que comparte la responsabilidad a lo largo de la cadena de custodia de un producto,  en que intenta aliviar a los gobiernos locales de los costos de administrar ciertos productos prioritarios al exigir a los fabricantes que internalicen el costo del reciclaje dentro de la precio del producto. EPR se basa en el principio de que los fabricantes (generalmente propietarios de marcas ) tienen el mayor control sobre el diseño del producto.y marketing y tienen la mayor capacidad y responsabilidad para reducir la toxicidad y los desechos . 

EPR puede tomar la forma de un programa de reutilización , recompra o reciclaje. El productor también puede optar por delegar esta responsabilidad a un tercero, la denominada organización de responsabilidad del productor (PRO), que es pagado por el productor por la gestión del producto usado. De esta manera, EPR traslada la responsabilidad de la gestión de residuos del gobierno a la industria privada , obligando a los productores, importadores y / o vendedores a internalizar los costos de gestión de residuos en los precios de sus productos y garantizar el manejo seguro de sus productos. 

Un buen ejemplo de organización responsable del productor es PRO Europe SPRL (Packaging Recovery Organisation Europe),  fundada en 1995, la organización coordinadora de los sistemas europeos de recuperación y reciclaje de envases y residuos de envases . Las organizaciones de administración de productos como PRO Europe están destinadas a aliviar a las empresas industriales y empresas comerciales de su obligación individual de recuperar productos usados mediante el funcionamiento de una organización que cumpla con estas obligaciones a nivel nacional en nombre de sus empresas miembro. El objetivo es garantizar la recuperación y el reciclaje de los residuos de envases de la forma más económica y ecológicamente racional. En muchos países, esto se hace a través del Green Dot marca registrada de la cual PRO Europe es el licenciante general. En veinticinco países, las empresas utilizan ahora el Punto Verde como símbolo de financiación para la organización de la recuperación, clasificación y reciclaje de los envases de venta.

Véase también
 Fracción resto
 Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).

Enlaces externos
 MITECO. Responsabilidad ampliada del productor.
 Ecomodulación de la RAP

Referencias 

Ecología
Ecología industrial
Productos y medio ambiente
Legislación de residuos
Gestión de residuos